Термолиз (от  — «тепло» и  — «распад»):

 Термолиз (химия) — процесс разложения химических соединений под воздействием температуры.
 Термолиз (физиология) — способ терморегуляции организма, потеря тепла при испарении пота.
 Термолиз (косметология) — вид косметических процедур с термическим воздействием на кожу; в частности — вид эпиляции.